Gunter Federico Valdemar de Lippe (en alemán, Günther Friedrich Woldemar zur Lippe; Detmold, 18 de abril de 1824-ibidem, 20 de marzo de 1895) fue el soberano del principado de Lippe, reinando desde 1875 hasta su muerte.

Primeros años y reinado 
El príncipe Valdemar de Lippe nació en Detmold, siendo el tercer hijo de Leopoldo II, el príncipe reinante en Lippe, y de su consorte, la princesa Emilia de Schwarzburgo-Sondershausen (1800-1867). Valdermar se casó con la princesa Sofía de Baden (1834-1904), una hija del príncipe Guillermo de Baden, el 9 de noviembre de 1858 en Karlsruhe. No tuvieron hijos.

Después de la muerte de su hermano, Leopoldo III, el 8 de diciembre de 1875, Valdemar lo sucedió como príncipe de Lippe. En 1892, junto con los otros soberanos alemanes, Valdemar atendió a una reunión en Berlín con el emperador alemán Guillermo II. Después de que el emperador describiera los otros soberanos como vasallos, el príncipe Valdemar se ofendió e interrumpió el discurso para decir: "No, señor, no sus vasallos. Sus aliados, si quiere". Esto fue visto como el golpe de gracia a la ambición del emperador para convertirse en "emperador de Alemania" en lugar de solo "emperador alemán".

Muerte y regencia disputada 
Después de su muerte en Detmold, Valdemar fue sucedido como príncipe de Lippe por su hermano, Alejandro. Su hermano, sin embargo, sufría de una enfermedad mental y ya que había sido puesto bajo restricciones legales en 1870 y 1893, era necesario establecer una regencia para el gobierno de Lippe. El príncipe Valdemar, previendo estos acontecimientos, había hecho una previsión en su testamento, según la cual la regencia debería ir al príncipe Adolfo de Schaumburg-Lippe, cuñado del emperador alemán.

La decisión del príncipe Valdemar de elegir al príncipe Adolfo fue el principio de una década de larga disputa entre dos líneas de la Casa de Lippe: la línea de Lippe-Biesterfeld liderada por el conde Ernesto II, quien reclamaba la regencia, y los príncipes de Schaumburg-Lippe. Hubo varios compromisos y el asunto fue finalmente resuelto en 1905.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Artículo basado en la Encyclopædia Britannica (edición de 1911) en 

Un sumario de los hechos puede encontrarse en Wikinfo 

Nobles de Alemania del siglo XIX
Distrito de Lippe
Valdemar
Nacidos en Detmold